Katarzynowo ist ein polnischer Ortsname:
 Katarzynowo (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Katrinowen, 1938 bis 1945 Katrinfelde, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Katarzynowo (Jutrosin), Dorf im Powiat Rawicki, Woiwodschaft Großpolen
 Katarzynowo (Strzałkowo), Dorf im Powiat Słupecki, Woiwodschaft Großpolen
 Katarzynowo (Wierzbinek), Dorf im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch: Katarzynów